Linea 3  – linea della rete tranviaria di Alicante 
 Linea 3 – linea della metropolitana di Atene
 Linea 3 – linea delle Cercanías di Barcellona
 Linea 3 – linea della metropolitana di Baku
 Linea 3 – linea della metropolitana di Barcellona
 Linea 3 – linea della metropolitana di Belo Horizonte
 Linea 3 – linea della metropolitana di Bilbao in Spagna
 Linea M3 – linea della Metropolitana di Bucarest
 Linea 3 – nome alternativo della linea Oleksiïvs'ka della metropolitana di Charkiv
 Linea 3 – linea della metropolitana di Città del Messico
 Linea 3 – nome alternativo della linea Nanakuma della metropolitana di Fukuoka
 Linea M3 – nome alternativo della linea Syrec'ko-Pečers'ka della metropolitana di Kiev
 Linea 3 – linea della rete ferroviaria del Lussemburgo
 Linea 3 – linea della metropolitana di Madrid
 Linea M3 – linea della metropolitana di Milano
 Linea 3 – nome alternativo della linea Arbatsko-Pokrovskaja della metropolitana di Mosca
 Linea 3 – nome alternativo della linea Tsurumai della metropolitana di Nagoya
 Linea 3 – linea del servizio ferroviario metropolitano di Napoli
 Linea 3 – linea della metropolitana di New York
 Linea 3 – nome alternativo della linea Yotsubashi della metropolitana di Osaka
 Linea 3 – linea della metropolitana di Parigi
 Linea 3 – linea della metropolitana di Pusan
 Linea 3 – linea della metropolitana di San Paolo
 Linea 3 – linea della metropolitana di Seul
 Linea 3 – linea della metropolitana di Shanghai
 Linea 3 – linea della metropolitana di Taegu
 Linea 3 – nome alternativo della linea Ginza della metropolitana di Tokyo
 Linea 3 – linea difensiva tedesca in Italia nella seconda guerra mondiale
 Linea 3 – linea della metropolitana di Valencia